Scottish Masters (snooker)
 Scottish Masters (darts)
 Scottish Masters (golf)